De 9de editie van de Champions League werd door Bayern München gewonnen in de finale tegen Valencia CF die met strafschoppen beslist werd. Voor Valencia was het de 2de opeenvolgende finale die verloren werd.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

Eerste groepsfase 
16 winnaars van de 3de kwalificatieronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top 2 van elke groep gaat naar de 2de groepsfase, de 3de plaats gaat door naar de 3de ronde van de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede groepsfase  
De 8 groepswinnaars en 8 2de plaatsen van de eerste groepsfase werden over 4 groepen van 4 verdeeld met telkens twee groepswinnaars en twee 2de plaatsen. Teams van hetzelfde land of die in de vorige groepsfase samen zaten kunnen nu niet bij elkaar zitten. De top 2 gaat door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

Heenduel
Alle tijden zijn lokaal(UTC+1)

Returns
Alle tijden zijn  lokaal (UTC+1)

Halve finale

Heenduel
Alle tijden zijn lokaal (UTC+1)

Return

Alle tijden zijn lokaal (UTC+1)

Finale

Kampioen

Externe links
 2000-01 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2000/01